Correntini – abitanti di Corrente (Brasile)
Correntini – abitanti di Corrientes